Коньерс Херринг (; ) — американский физик, специалист в области физики твёрдого тела, лауреат премии Вольфа по физики за 1985 год.

Член Национальной академии наук США (1968).

Биография 
Коньерс Херринг родился 15 ноября 1914 года в округе Скенектади в штате Нью-Йорк в США, в семье Вильяма и Мери Херринг. Его отец был физиком, а мать — медсестрой.

Коньерс Херринг получил докторскую степень в области физики в Принстонском университете в 1937 году, представив диссертацию под названием «О совпадении энергий в теории зон Бриллюэна» под руководством Юджина Вигнера. В 1946 году он присоединился к техническому персоналу Bell Laboratories в Мюррей-Хилл, штат Нью-Джерси, где он оставался вплоть до 1978 года. Затем он перешёл работать на факультет Стэнфордского университета.

Коньерс Херринг сыграл важную роль в развитии физики твердого тела. Он заложил основы расчетов зонной структуры металлов и полупроводников, кульминацией которых стало открытие в 1940 году «метода ортогональной плоской волны» (OPW). Большая часть современной физики твердого тела, созданная сегодня, вытекает из этих открытий Херринга.

В 1985 году Коньерс Херринг был удостоен премии Вольфа по физике вместе с Филиппом Нозьером за «их основной вклад в фундаментальную теорию твердого тела, особенно в поведение электронов в металлах». В 1980 году он был удостоен премии Национальной академии наук США за научный обзор.

Премии 
 Премия Оливера Бакли (1959) «For his interpretation of the transport properties of semiconductors»
 Премия Национальной академии наук США за научный обзор (1980)
 Премия Вольфа (1985)

Примечания 

Члены Национальной академии наук США